est la formule brute de 2 isomères.

 bergaptène, numéro CAS 
 xanthotoxine, numéro CAS